Lyonnais – provincia storica francese corrispondente al sud-est del dipartimento del Rodano e a il dipartimento della Loira

Architettura 
 Credit Lyonnais Building –  grattacielo a New York City, Stati Uniti d'America
 Parc Olympique Lyonnais – impianto multisportivo della metropoli di Lione

Altro 
 Crédit Lyonnais – banca fondata nel 1863 a Lione da Henri Germain
 Les Lyonnais – titolo originale di A Gang Story, film del 2011 diretto da Olivier Marchal
 Olympique Lyonnais – società polisportiva francese con sede a Lione
 Olympique Lyonnais femminile – sezione femminile della società polisportiva francese con sede a Lione
 Transports en Commun Lyonnais – azienda di trasporto pubblico per i 62 comuni di Lione